Manuel de Barcelos da Câmara Vasconcelos  (Portugal — 16??) foi um militar português.

Foi nomeado por carta patente de 7 de Outubro de 1649 como alcaide-mor do Forte de São Sebastião de Angra do Heroísmo, devido à sua grande experiência na Guerra da Restauração durante dezassete anos, e pelo seu valor na tomada da Praça-forte de Olivença.

Bibliografia 
 CAMPOS, Alfredo Luís. Memória da Visita Regia à Ilha Terceira. Angra do Heroísmo: Imprensa Municipal, 1903.

História dos Açores
Militares dos Açores
Militares da Guerra da Restauração